Il doppio del torneo di tennis Kosice Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tommy Ho e Mikael Tillström che hanno battuto in finale Emanuel Couto e Bernardo Mota 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Tommy Ho /  Mikael Tillström (Campioni)
 Emanuel Couto /  Bernardo Mota (finale)

 João Cunha e Silva /  Nuno Marques (quarti di finale)
 Xavier Daufresne /  Filip Dewulf (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Kosice Challenger 1994